Boserup är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Boserup (1940–1990), dansk fysiker 
 Caroline Boserup (född 1969), dansk journalist
 Emilie Boserup (1872–1952), dansk operasångerska
 Ester Boserup (1910–1999), dansk ekonom
 Julia Boserup (född 1991), amerikansk tennisspelare
 Niels Boserup (född 1943), dansk journalist 

Danska efternamn